Иванья () — село,
Староалексинецкий сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123487602. Население по переписи 2001 года составляло 171 человек.

Географическое положение 
Село Иванья находится на расстоянии в 0,5 км от села Башуки и в 1-м км от села Новый Алексинец.

История 
 1430 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Детский сад.

Примечания